SWM (motorfiets), Italiaans historisch motorfietsmerk
 Surinaamsche Waterleiding Maatschappij, drinkwaterbedrijf in Suriname
 Stadtwerke München, nutsbedrijf en uitbater van één kernreactor